Shīnḏanḏ är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Shīnḏanḏ ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shīnḏanḏ är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Terrängen runt Shīnḏanḏ sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Kumāshī,  meter över havet,  kilometer söder om Shīnḏanḏ. Shīnḏanḏ är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Shīnḏanḏ är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Shīnḏanḏ är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Herat (provins)